



Річки 
 Безіменна — річка у Приазов'ї;

Заказники

Запорізька область 
 Балка безіменна — ботанічний заказник місцевого значення в Василивському районі;

Луганська область 
 Балка Безіменна — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Лутугинському районі;

Інше 
 Безіменна зірка — радянський художній фільм 1978 року.